LM-2 steht für:

 Langer Marsch 2, ein Trägerraketensystem der Volksrepublik China
 eine Apollo-Mondlandefähre 
 eine Lisp-Maschine der Firma Symbolics

LM2